Martxelo Otamendi Egiguren, periodista basc.
 Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi, futbolista argentí.